Малашки () — деревня в Коротьковском сельсовете Кормянского района Гомельской области Белоруссии.

В связи с радиационным загрязнением после катастрофы на Чернобыльской АЭС жители (20 семей) переселены в начале 1990-х годов в чистые места.

На севере, востоке и юге граничит с лесом.

География

Расположение 
Рядом месторождения мела и мергеля. В 12 км на восток от Кормы, в 67 км от железнодорожной станции Рогачёв (на линии Могилёв — Жлобин), в 122 км от Гомеля.

Гидрография 
На реке Змейка.

Транспортная сеть 
Транспортные связи по просёлочной, затем автомобильной дороге Волынцы — Корма. Планировка состоит из прямолинейной улицы, ориентированной с юго-запада на северо-восток, к которой на севере присоединяется короткая улица с широтной ориентацией. Застроена двусторонне редко деревянными крестьянскими усадьбами.

История 
Согласно письменным источникам известна с XIX века как околица в Кормянской волости Рогачёвского уезда Могилёвской губернии. Согласно переписи 1897 года околица, действовала ветряная мельница. В 1909 году 302 десятины земли. В 1930 году организован колхоз «Непобедимый», работала ветряная мельница. Согласно переписи 1959 года входила в состав колхоза «Родина» (центр — деревня Струкачёв).

Население

Численность 
 1990-е — жители (20 семей) переселены.

Динамика 
 1897 год — 19 дворов, 131 житель (согласно переписи).
 1909 год — 20 дворов, 151 житель.
 1959 год — 136 жителей (согласно переписи).
 1990-е — жители (20 семей) переселены.

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.1, кн.1. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2004. 632с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0303-9

Исчезнувшие населённые пункты Кормянского района 
Населённые пункты Чернобыльской зоны отчуждения (Белоруссия)